Александр Обухов:
 Обухов, Александр Андреевич (род. 1949) — российский деятель полиции, генерал-лейтенант, начальник Управления внутренних дел Читинской области.
 Обухов, Александр Афанасьевич (1917—2009) — советский военный моряк, Герой Советского Союза.
 
 Обухов, Александр Викторович (род. 1969) — российский шахматист, гроссмейстер (2005).
 Обухов, Александр Григорьевич (1921—1967) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Обухов, Александр Евгеньевич (род. 1977) — казахстанский хоккеист.
 Обухов, Александр Евлампиевич (1864—1948) — городской глава города Екатеринбурга в 1908—1917 годах.
 Обухов, Александр Иванович (1909—1991) — советский учёный, инженер, строитель лифтов и подвесных дорог.
 Обухов, Александр Иванович (род. 1939) — писатель, поэт, переводчик, краевед, историк.
 Обухов, Александр Кириллович — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Обухов, Александр Николаевич (род. 1975) — композитор и музыкант в жанре электронной музыки.
 Обухов, Александр Михайлович (1918—1989) — геофизик, академик АН СССР, директор Института физики атмосферы. См. также 
 «Александр Обухов» — советская плавбаза, затонувшая 4 мая 1982 года в порту Владивостока.
 «Александр Обухов» — российский неметаллический тральщик проекта 12 700 (2010-е годы)

 Примечания